Чхунчхон:

 Чхунчхон (регіон) — історичний регіон Кореї часів правління династії Чосон, останнім часом поділений на провінції Чхунчхон-Намдо та Чхунчхон-Пукто.
 Північна провінція Чхунчхон
 Південна провінція Чхунчхон 
 Чхунчхон (місто) — місто в Південній Кореї, столиця провінції Канвондо.